El Torneig de 's-Hertogenbosch 2012, oficialment conegut com a UNICEF Open 2012 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de juny de 2012 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista valencià David Ferrer va aconseguir el quart títol de la temporada i segon a 's-Hertogenbosch després de l'aconseguit el 2008. La russa Nàdia Petrova va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la individual. La parella masculina formada pel suec Robert Lindstedt i el romanés Horia Tecău van aconseguir el segon títol a 's-Hertogenbosch després de disputar tres finals consecutives. La parella femenina italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci van aconseguir el setè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012